Linneborn ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Linneborn (1867–1933), deutscher Domkapitular und Kanonist
 Patrick Linneborn (* 1989), deutscher Schlagersänger, siehe Pat (Sänger)